Nazwy miejscowości:
 White Settlement (Kanada)
 White Settlement (Stany Zjednoczone)